Бејблејд Г-револуција, односно -{Beyblade G-Revolution}-, је трећа сезона серије Бејблејд. Серија је настала у продукцији студија -{Madhouse}- и оригинално се емитовала у Јапану од 6. јануара до 29. децембра 2003. године на каналу -{TV Tokyo}-. 
 
За разлику од прошле две сезоне, Бејблејд Г-револуција није емитована у Србији. 

У јапанском оригиналу, серија има две уводне и три одјавне шпице. Прву уводну шпицу, за епизоде 1-32 отпевао је уметник Мотоко Кумаи (песма: -{Go Ahead ~Bokura no Jidai e~}-), а одјавне -{Sista with Yuka}- (песма: -{Oh Yes!!}-) и Макијо (песма: -{Kaze no Fuku Basho}-). Другу уводну шпицу, за епизоде 33-51, отпевао је бенд -{Springs}- (песма: -{Identified}-), а трећу одјавну Макијо (песма: -{Sign of Wish}-). За последњу епизоду опет је коришћена песма -{Kaze no Fuku Basho}-. Енглеска синхронизација користи исту песму као у прве две сезоне, -{Let's Beyblade!}-.

Ова сезона је последња од три сезоне из „оригиналне саге,” и следи је „метална сага“.

Списак епизода

Белешке

Извори

Спољашњи извори 
 Бејблејд Г-револуција на енциклопедији сајта -{Anime News Network}- 

Бејблејд сезоне
Аниме — спискови епизода серија
Сезоне телевизијских серија 2003.